Индивидуальная гонка на 15 километров в лыжных гонках среди мужчин на зимних Олимпийских играх 2010 прошла 15 февраля.

Гонка состоялась в Олимпийском парке Уистлера с 12:30 до 14:00 по местному времени (UTC-8).

На первых двух промежуточных точках лучшее время показал швед Маркус Хельнер, но не смог удержать темп, и стал четвёртым. Чемпионом стал участвовавший в своей первой олимпиаде 24-летний швейцарец Дарио Колонья, второе и третье места заняли Пьетро Пиллер Коттрер и Лукаш Бауэр. 

Лучший из норвежцев Тор Асле Йердален занял 28-е место. Лидер Кубка мира норвежец Петтер Нортуг занял 41-е место.

Медалисты

Соревнование

Ссылки 
 Результаты